Robert Hungerford peut se référer à deux personnes de la même famille :
 Robert Hungerford (1409-1459),  Hungerford ;
 Robert Hungerford (1429-1464),  Hungerford. Fils du précédent.